Жан Сивиаль (1792-1867) — французский .

Биография 

Медицинское образование получил в Париже, изобретатель операции камнедробления (литотрипсия); над больным эта операция была произведена Сивиалем в первый раз 13 января 1824 года. 

Ему принадлежат в числе других следующие сочинения: «Traité pratique et historique de la litotripsie», «Traité pratique sur les maladies des organes genitourinaires».

Труды учёного были отмечены Орденом Почётного легиона и Научной премией имени Монтиона.

Среди его учеников был, в частности, Сэр Генри Томпсон, 1-й баронет.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Matthews JR. The Paris Academy of Science report on Jean Civiale's statistical research and the 19th century background to evidence-based medicine. Int J Epidemiol. 2001 Dec;30(6):1246-9.

Члены Шведской королевской академии наук
Урологи Франции